Sirchis peut désigner trois membres de la même fratrie :
 Christophe Sirchis (1957-), un musicien et réalisateur français ;
 Nicolas Sirchis (1959-), un auteur-compositeur-interprète, chanteur et musicien français, membre fondateur du groupe Indochine ;
 Stéphane Sirchis (1959-1999), un musicien, membre du groupe Indochine.